Monteverdi steht für:
 (5063) Monteverdi, ein nach Claudio Monteverdi benannter Asteroid
 Monteverdi Choir, englischer Chor
 Monteverdi-Halbinsel, Halbinsel der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Monteverdi Marittimo, Dorf in der Toskana, Italien
 Monteverdi (Zug), ein Eurocity-Zug zwischen Genf und Venedig
 Automobile Monteverdi, Schweizer Automobilhersteller

Personen:
 Angelo Monteverdi (1886–1967), italienischer Romanist und Mediävist
 Claudio Monteverdi (1567–1643), italienischer Komponist, Violaspieler und Sänger
 Giulio Cesare Monteverdi (1573–1630/1631), italienischer Komponist
 Peter Monteverdi (1934–1998), Schweizer Autobauer

Siehe auch:
 Monteverde